Torre Alháquime kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Torre Alháquime (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Cádiz, 
 Torre Alháquime (kommun), Andalusien, Provincia de Cádiz, 

Robotskapade Spanienförgreningar